Zurbrüggen bezeichnet:
 ein deutsches Einzelhandelsunternehmen der Möbelbranche, siehe Zurbrüggen Wohnzentrum

Personen:
 Annette Zurbrüggen (* 1968), deutsche Juristin und Richterin
 Willi Zurbrüggen (* 1949), deutscher Übersetzer und Schriftsteller

Siehe auch:
 Zurbriggen